Matthew Reynolds – giocatore di baseball, interbase
 Matthew Reynolds – giocatore di baseball, lanciatore
 Matthew Reynolds – giocatore di football americano
 Matthew Reynolds – attore